Moncontour peut faire référence à :

 Moncontour, commune française des Côtes-d'Armor, chef-lieu du canton de Moncontour ;
 Moncontour, commune française de la Vienne, chef-lieu du canton de Moncontour.
 La bataille de Moncontour en 1569 opposa les troupes huguenotes à l'armée royale.

Voir aussi 

 La page d'homonymie sur le .
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France